Тимо́щенко — поширене українське прізвище.

Відомі носії 

 Тимощенко Олег Іванович — старший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Тимощенко Павло Юрійович (* 1986) — український п'ятиборець, заслужений майстер спорту України.